Leodicites chalamensis är en ringmaskart som beskrevs av Wernli och Gorin 1990. Leodicites chalamensis ingår i släktet Leodicites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
chalamensis